Ashleigh Barty e Coco Vandeweghe erano le detentrici del titolo, ma Vandeweghe non ha partecipato a questa edizione del torneo a causa di un infortunio. Barty ha fatto coppia con Viktoria Azarenka perdendo in semifinale contro Elise Mertens e Aryna Sabalenka.

In finale Mertens e Sabalenka hanno sconfitto Samantha Stosur e Zhang Shuai con il punteggio di 7-65, 6-2.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (primo turno)

  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale) 
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (finale) 
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (primo turno) 
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale)

Wildcard 

  Viktoria Azarenka /  Ashleigh Barty (semifinale)
  Lauren Davis /  Christina McHale (primo turno)

  Amanda Anisimova /  Alison Riske (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2019